Línguas históricas
 Língua acádia — língua semítica extinta falada na antiga Mesopotâmia
 Aramaico — língua semítica falada anteriormente em grande parte do Crescente Fértil e idioma oficial do Império Assírio
 Língua siríaca — idioma clássico da literatura e liturgia de várias igrejas orientais

Línguas modernas
 Língua neoaramaica assíria
 Língua neoaramaica caldeia
 Língua turoyo — ou assírio ocidental